Partido de Veinticinco de Mayo kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Veinticinco de Mayo (kommun), Chaco, 
 Partido de Veinticinco de Mayo (kommun i Argentina), Buenos Aires, 

Robotskapade Argentinaförgreningar